Улица Карла Либкнехта — улица в Ленинском районе города Владивостока. Берёт начало между домами № 161А и № 163 по улице Светланской, тянется с юга на север в сопку, параллельно улице Махалина, пересекает Славянскую улицу, в районе дома 29 резко поворачивает на запад и заканчивается тупиком. В районе дома 21 соединена переулком с улицей Махалина. Нумерация домов начинается от улицы Светланской.

История 
 Улица расположена в историческом районе Владивостока — Экипажная слободка, район между засыпанными ныне Мальцевским оврагом и Гайдамакским оврагом. Земельные участки здесь с 1870-х годов раздавались матросам Сибирского флотского экипажа.
 Первое историческое название улицы — Японская. Названа в честь винтового транспорта с парусным вооружением «Японец» Сибирской флотилии. В 1860 году транспорт был направлен из Николаевска-на-Амуре с десантом солдат для занятия постов в юго-восточных гаванях и для доставки продовольствия на существующие посты. 11 апреля с транспорта высадили на берег команду из 26 матросов под командованием лейтенанта Павла Николаевича Назимова, основавших военный пост Новгородский.
 Второе историческое название улицы — Линевича. Улица переименована в 1908 году в честь Главнокомандующего Вооруженными силами Дальнего Востока России (с марта 1905 года по февраль 1906 года) генерал-адъютанта (1905) Николая Петровича Линевича.
 6 ноября 1932 года постановлением Президиума Владивостокского городского Совета рабочих, крестьянских и краснофлотских депутатов улица Линевича переименована в улицу Карла Либкнехта — деятеля германского и международного рабочего и социалистического движения, одного из основателей (1918) Коммунистической партии Германии.

Исторические здания 
 Дом 3. Двухэтажный кирпичный неоштукатуренный дом на высоком цоколе из тесаного естественного камня. Этажи расчленены горизонтальной тягой по типу простого карниза, сам карниз завершен парапетом с металлическим ограждением. Вход подчеркнут раскреповкой стены и фронтоном с круглым слуховым окном. В доме жил известный мореплаватель и организатор китобойного промысла на Дальнем Востоке Аким Егорович Дыдымов ..
 Дом на пересечении улицы Светланской с улицей Карла Либкнехта. Адрес дома ул. Светланская 161 А. Дом трехэтажный прямоугольный в плане. Стены первого этажа выложены из естественного камня, верхних этажей — из кирпича. Главный фасад имеет развитую пластику — лопатки, оконные сандрики, подоконные ниши, пояски. Северный фасад дома глухой, торцы завершены брандмауэрами. В доме жил «вольный шкипер» Фридольф Гек.. На торце дома установлена аннотационная доска.
 Дом по адресу ул. Светланская 161/2 торцом выходит на улицу Карла Либкнехта. Дом построил в 1897 году «вольный шкипер» Фридольф Гек и подарил дочери Васюкевич (Гек) Елене Фридольфовне.
 Другие здания, образующие ансамбль жилых домов бывшей Экипажной слободки, интересны как памятники архитектуры.

Другие здания 
 Улица огибает с тыла Свято-Никольский кафедральный собор (с 1991 года), ранее (с 1907 по 1927 гг. и 1976 по 1991 гг.) церковь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» в память о русских воинах, погибших в русско-японской войне 1904—1905 гг..

Транспорт 
Непосредственно по улице общественный транспорт не проходит. Автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. Дорожная разметка отсутствует. Светофоров нет.
Ближайшая остановка общественного транспорта на улице Светланской — Стадион «Авангард».

Улица в произведениях литературы и искусства

Примечания

См. также 
Список улиц Владивостока

Улицы Владивостока
Владивосток